Tilope Lake kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Telaga Tilope, sjö, 
 Danau Tilope, sjö, 

Robotskapade Indonesienförgreningar